O antropônimo Skinner pode referir-se a:

B. F. Skinner (1904-1990) psicólogo fundador do Behaviorismo Radical
Quentin Skinner (1940- ) 
Ernest M. Skinner (1866-1960) 
John Skinner (1721-1807) 
Claire Skinner (1965- ) 
Cornelia Otis Skinner (1899-1979) 
Frank Skinner (1967- ) 
Joel Skinner (1961- ) 
Mike Skinner (1957- )
Andrew Skinner - Animador escocês acusado de assassinar duas crianças.

Figuras da ficção
Seymour Skinner 
Agnes Skinner 
Rodney Skinner
Walter Skinner

Desambiguação